

П'янково — село, Білозерський район, Курганська область
 П'янково — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 П'янково — присілок, Нев'янський міський округ, Свердловська область
 П'янково — присілок, Петуховський округ, Курганська область